Dorian Gray steht für:

 Hauptfigur in Oscar Wildes Roman Das Bildnis des Dorian Gray (1890)
 Dorian Gray (Schauspielerin) (1931–2011), italienische Schauspielerin
 Dorian Gray (Diskothek), ehemalige Diskothek in Frankfurt am Main
 Dorian Gray (Diele), schwul-lesbisches Café und Tanzlokal im Berlin der 1920er Jahre
 Dorian Gray (1917), österreich-ungarischer Stummfilm von Alfréd Deésy
 Dorian Gray (Oper), Oper von Robert Hanell

Siehe auch:
 Das Bildnis des Dorian Gray (Begriffsklärung)
 Dorian-Gray-Syndrom, eine psychische Störung